Mahunkaia är ett släkte av kvalster. Mahunkaia ingår i familjen Eremaeozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Mahunkaia